Сезон 2007/08 — 98-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 97-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок УЕФА

Квалификация и первый раунд 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Групповой этап. Группа H 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2007/08
Fanclub Austria 80 — 2007/2008
Чемпионат Австрии 2007/08 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок УЕФА 2007/08 на сайте AustriaSoccer.at

2007/2008
Аустрия Вена